Kári Árnason (1944) izlandi válogatott labdarúgó
 Kári Árnason (1982) izlandi válogatott labdarúgó